La temporada de 1993 fue la 45.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Se inició el 28 de marzo en Sídney, Australia, terminando el 26 de septiembre en Madrid, España. Se disputaron un total de 14 grandes premios.

El campeonato mundial de 500cc fue ganado por el estadounidense Kevin Schwantz (Suzuki), seguido por el también estadounidense Wayne Rainey (Yamaha) y el australiano Daryl Beattie (Honda).

Las categorías de 250cc y 125cc fueron ganadas por Tetsuya Harada y Dirk Raudies, respectivamente.

Calendario

Resultados 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

500cc1993 500cc Entries List at www.f1network.net

250cc1993 250cc Entries List at www.f1network.net

125cc1993 125cc Entries List at www.f1network.net

Referencias

Enlaces externos 

 Moto GP: Análisis de las temporadas 1990-2001

Deportes de motor en 1993
1993